Протистояння Едберг-Лендл - протистояння між двома тенісистами - шведа Стефана Едберга та чеха Івана Лендла, які зіграли між собою 27 матчів. Едберг має перевагу 14–13. В інтерв'ю сайту ATP у 2008 році Едберг назвав протистояння з Лендлом своїм улюбленим.

Статистика

Едберг-Лендл (14–13)
{| width=100%
| valign=top width=33% align=left |

Резюме протистояння
 Усі матчі: Едберг 14–13
 Усі фінали: Лендл 4–3
 Матчі на ТВШ: Едберг 5–4
 Фінали ТВШ: Лендл 1–0
 Фінали, окрім ТВШ: нічия 3–3
 Матчі на Підсумковому  турнірі: нічия 2–2
 П'ятисетові матчі: Едберг 3–2

Примітки

Посилання
Head-to-head на сайті ATP

Тенісні протистояння